Эллен Перес (; род. 10 октября 1995, Шеллхарбор, Новый Южный Уэльс) — австралийская теннисистка. Победительница пяти турниров WTA в парном разряде, финалистка Кубка Билли Джин Кинг (2022) в составе сборной Австралии.

Биография 
Родилась в 1995 году в Новом Южном Уэльсе в семье Джона и Милицы Перес; отец — электрик, мать — академический консультант. Девочка начала играть в теннис после того как родители подарили ей на Рождество тотемный столб, оформленный с использованием теннисной символики.

В 2012 году дошла до полуфинала юношеского чемпионата Океании в одиночном разряде и стала его победительницей в парном. В том же году впервые приняла участие во взрослых турнирах ITF в Австралии, на следующий год завоевала в Гонконге первый титул в парном разряде на этом уровне.

В 2014—2017 годах училась в Университете Джорджии, который окончила со степенью по спортивному менеджменту. В эти годы выступала за сборную университета и продолжала играть в турнирах ITF, завоевав ещё несколько титулов в парном разряде и своий первый титул в одиночном (в 2016 году). В 2016 году также дебютировала в турнирах Большого шлема (в парном разряде в Открытом чемпионате Австралии и в одиночном в Открытом чемпионате США).

За 2018 год выиграла семь турниров ITF в парном разряде и вошла в Top-100 рейтинга WTA среди игроков в парном разряде. В 2019 году сыграла в первых финалах турниров WTA в парном разряде. Перес и её соотечественница Дарья Гаврилова стали чемпионками на турнире в Страсбурге. Закончила сезон в числе 50 лучших теннисисток мира в парах.

За 2021 и 2022 годы выиграла ещё по два турнира WTA в парном разряде. В 2021 году представляла Австралию на Олимпиаде в Токио (дошла до четвертьфинала в паре с Самантой Стосур). В том же году дебютировала в составе сборной Австралии в Кубке Билли Джин Кинг. В 2022 году стала четвертьфиналисткой Уимблдонского турнира и полуфиналисткой Открытого чемпионата США в женском парном разряде (в обоих турнирах с американкой Николь Мелихар-Мартинес). Также вместе с Мелихар-Мартинес дошла до финала двух турниров высшей категории WTA — в Торонто и в Цинциннати.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (11)

Победы (2) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (29)

Победы (19)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Университета Джорджии